RCA () — многозначный термин:

 RCA (Radio Corporation of America) — американская компания.
 RCA Building — центральное здание Рокфеллеровского центра (Рокфеллер-плаза, 30).
 RCA Records — звукозаписывающий лейбл.
 Разъём RCA, «тюльпан» — стандарт разъёма, широко применяемый в аудио- и видеотехнике.
  — процесс очищения полупроводниковых пластин в микроэлектронном производстве.
 RCA 1802 — 8-разрядный микропроцессор, представленный компанией Radio Corporation of America (RCA).
 RCA 211 — электровакуумный прибор, прямонакальный триод. Первая версия создана в 1921 году Western Electric.
 RCA CDP1861 — электронный компонент, микросхема видеоконтроллера, выпущенная компанией Radio Corporation of America (RCA).
 RCA Photophone — торговое название технологии звукового кинематографа компании RCA с записью звука оптическим способом на киноплёнку.
 RCA Studio II — игровая консоль, разработанная компанией RCA и выпущенная в январе 1977 года.
 Королевский колледж искусств (, сокр. RCA) — британское учебное заведение.